Пи́йппо () — финская фамилия. По официальным данным, в 2009 году среди населения Финляндии насчитывалось 1569 человек, носящих эту фамилию.

Известные носители:
  (1950—2011) — финский журналист и поэт-песенник.
  (род. 1947) — финский предприниматель.
  (1888—1950) — финский парламентский политик.
  (1916—2000) — финский поэт и писатель.
  (1914—1985) — финский писатель и педагог.
  (род. 1945) — финский дизайнер, обладатель ряда профессиональных премий.
  (1910—1996) — финский инженер и предприниматель.
 Пийппо, Самули (род. 1980) — финский стрелок из лука; член сборной Финляндии на летних Олимпийских играх 2016 года.
  — финский радиожурналист.